Schlacht bei Praga bezeichnet:

 Schlacht bei Praga (1794), Schlacht am 4. November 1794
 Schlacht bei Praga (1831), siehe Schlacht bei Wawer (19. Februar 1831) und Schlacht bei Grochow (25. Februar 1831)